Бовезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний схід від Марселя, 29 км на схід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 372,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Бовезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу